Александр Баженов: Баженов, Александр (1787—1862) — востоковед, писатель, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук (c 1838).
 Баженов, Александр Алексеевич (Бажанов; 1818—1878) — генерал, участник Кавказских походов.
 Баженов, Александр Васильевич (1841—1908) — русский государственный и общественный деятель, нижегородский губернский предводитель дворянства.
 Баженов, Александр Николаевич (1835—1867) — театральный критик и переводчик.
 Баженов, Александр Петрович (1911—2004) — генерал-майор танковых войск.

См. также 
 Евгений (Баженов) (в миру Александр Филиппович Баженов; 1784—1862) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Псковский и Порховский.